Frobenius peut désigner :
Georg Ludwig Frobenius (1566-1645), historien, mathématicien et éditeur allemand ;
Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917), mathématicien allemand ;
Leo Frobenius (1873-1938), anthropologue allemand ;
Nikolaj Frobenius (né en 1965), écrivain norvégien ;
Frobenius Orgelbyggeri (ou Th. Frobenius & Sons, ou Th. Frobenius & Sønner), un atelier de facture d’orgues fondé à Copenhague en 1909 par Theodor Frobenius (1885–1972).

Astronomie
L'astéroïde (22474) Frobenius.

Mathématiques
 Le groupe de Frobenius, nommé d'après Ferdinand Georg Frobenius.
 L'Anneau quasi-Frobenius

Homonymie de patronyme